Maximilian Steiner (ur. 4 maja 1996) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV Bad Ischl. Drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów, olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy i mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W zawodach FIS Cup zadebiutował 14 lipca 2012 w Villach, zajmując 40. miejsce. W lutym 2013 wziął udział w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy. Indywidualnie zajął 4. miejsce, ze stratą 2 punktów do podium. W zawodach drużynowych zdobył dwa brązowe medale: w konkursie męskim oraz mieszanym. W trakcie festiwalu, 17 lutego 2013, ustanowił rekord skoczni Trambulina Valea Cărbunării K-90, wynoszący 99,5 m. Tego samego dnia jego wynik został poprawiony przez Anže Laniška. W lipcu 2013 w Villach zdobył pierwsze punkty FIS Cup, dwukrotnie zajmując 8. miejsce. W lutym 2014 w Râșnovie dwukrotnie stał na podium cyklu, kończąc zawody kolejno na 1. i 2. miejscu.

W styczniu 2016 w Bischofshofen zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, nie uzyskując awansu do drugiej serii. 24 lutego 2016 zdobył srebrny medal w konkursie drużyn mieszanych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, w którym obok Steinera wystąpili również Claudia Purker, Chiara Hölzl i Janni Reisenauer. Indywidualnie zajął 9. miejsce, a w drużynowym konkursie mężczyzn był 4..

W lipcu 2016 był 22. w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju, zdobywając swoje pierwsze punkty w zawodach tej rangi. W sierpniu stanął na drugim stopniu podium konkursu w Kuopio. W styczniu 2017 wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Innsbrucku, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W marcu 2017 jeszcze dwukrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego.

W sierpniu 2017 zwyciężył w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie pod Radhoštěm, a we wrześniu 2017 zdobywał punkty Letniego Grand Prix w Czajkowskim, zajmując 18. i 21. miejsce. W zimowej części sezonu 2017/2018 trzykrotnie zajmował lokaty na podium FIS Cup.

W sezonie 2018/2019 dwukrotnie stawał na podium FIS Cup, również dwukrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego. Zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej FIS Cup w skokach narciarskich 2019/2020. W poszczególnych zawodach tego cyklu sześciokrotnie stawał na podium; raz, w styczniu 2020 w Zakopanem, zwyciężył. W Pucharze Kontynentalnym w sezonie 2019/2020 najwyżej klasyfikowany był w drugiej dziesiątce.

5 grudnia 2020 w Niżnym Tagile zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 23. pozycję i tym samym równocześnie zdobywając pierwsze punkty tego cyklu. W dalszej części sezonu 2020/2021 jeszcze raz zajął miejsce w pierwszej trzydziestce PŚ, zawody w Innsbrucku w ramach 69. Turnieju Czterech Skoczni kończąc na 24. lokacie. W ramach Pucharu Kontynentalnego raz stanął na podium, odnosząc zwycięstwo w grudniowych zawodach w Engelbergu.

Czterokrotnie zdobywał punkty Letniego Grand Prix 2021. Najwyżej klasyfikowany był na 11. pozycji, w lipcu 2021 w Wiśle. W zimowej części sezonu 2021/2022 raz zdobył punkty Pucharu Świata, w styczniu 2022 w Willingen zajmując 23. miejsce. W Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 6. pozycji.

Reprezentując Górną Austrię zdobywał medale mistrzostw kraju w zawodach drużynowych: złoto w 2015 i brąz w 2016.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Steinera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Steinera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 29 stycznia 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 19 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996